While the City Sleeps est un film américain réalisé par Jack Conway en 1928.
 Quand la ville dort, film de John Huston sorti en 1950.
 While the City Sleeps est un film suédois réalisé par Lars-Eric Kjellgren sur un scénario d'Ingmar Bergman et sorti en 1950.
 While the City Sleeps est le titre original du film américain La Cinquième Victime, réalisé par Fritz Lang en 1956.
 While the City Sleeps, We Rule the Streets est un album de Cobra Starship sorti en 2006.

Homonymie de titre